Une conquête est le titre de plusieurs films :

 Une conquête, un film muet français réalisé par Georges Monca, sorti en 1908 ;
 Une conquête, un film muet français réalisé par Charles Decroix, sorti en 1909 ;
 Une conquête, un film muet français réalisé par Henri Pouctal, sorti en 1911 ;